Scepomycter – monotypowy rodzaj ptaka z rodziny chwastówkowatych (Cisticolidae).

Występowanie 
Rodzaj obejmuje gatunek występujący w Tanzanii (Afryka Wschodnia).

Morfologia 
Długość ciała 13–14 cm, masa ciała samców do 20 g, samic do 11 g.

Systematyka

Etymologia 
Scepomycter:  skepas, σκεπαος skepaos – okrycie; μυκτηρ muktēr, μυκτηρος muktēros – nozdrze, od μυσσομαι mussomai – dmuchać nosem.

Podział systematyczny 
Takson wyodrębniony z Bathmocercus. Do rodzaju należy jeden gatunek:
 Scepomycter winifredae – rudzielak

Część ujęć systematycznych wyróżnia jeszcze S. (w.) rubehoensis (rudzielak miombowy).

Przypisy 

Chwastówkowate